Příjmení Krob nosí více různých osobností:

 Andrej Krob (* 1938) – český scenárista a režisér
 Daniel Krob (* 1966) – český hudebník a skladatel
 Jan Krob (* 1987) – český fotbalista
 Josef Krob (* 1956) – český filozof a pedagog
 Miroslav Krob (* 1931) – český fotograf, otec Miroslava
 Miroslav Krob mladší (* 1961) – český fotograf, syn Miroslava
 Sylvie Krobová (* 1968) – česká šansoniérka a herečka